Esta é uma lista dos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul por área urbanizada, com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2019.

Classificação 

História do Rio Grande do Sul
Area urbanizada
R